Blanco (špan. „bílý“) může znamenat: 

 Blanco (příjmení)

místopisný název
 Blanco County v Texasu (USA)
 Blanco (Texas), město v USA
 Rio Blanco County, okres ve státě Colorado (USA)

jiný význam
 Moto Blanco, DJs pocházející z Anglie

Související články 
 Bianco
 Branco
 Blanc
 Blanko
 Blanka

Rozcestníky - místopisné jméno